Puchar Słowenii w piłce siatkowej mężczyzn 2021/2022 – 31. sezon rozgrywek o siatkarski Puchar Słowenii od odzyskania przez to państwo niepodległości zorganizowany przez Słoweński Związek Piłki Siatkowej (Odbojkarska zveza Slovenije, OZS). Zainaugurowany został 8 października 2021 roku.

Rozgrywki na poziomie centralnym składały się z trzeciej i czwartej rundy wstępnej, 1/8 finału, ćwierćfinałów oraz turnieju finałowego, w ramach którego odbyły się półfinały i finał. We wszystkich rundach rywalizacja toczyła się w systemie pucharowym, z tym że w ćwierćfinałach rozgrywano dwumecze, natomiast w pozostałych rundach o awansie decydował jeden mecz.

Turniej finałowy odbył się w dniach 21-22 grudnia 2021 roku w hali Tivoli w Lublanie. Po raz trzynasty Puchar Słowenii zdobył klub , który w finale pokonał .

System rozgrywek 
Rozgrywki o Puchar Słowenii w sezonie 2021/2022 składały się z dwóch rund wstępnych (3. i 4. rundy), 1/8 finału, ćwierćfinałów i turnieju finałowego.

Drużyny uczestniczące

Rozgrywki

3. runda

4. runda

1/8 finału

Ćwierćfinały

Turniej finałowy

Półfinały

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Puchar Słowenii w piłce siatkowej mężczyzn
2021 w piłce siatkowej
2022 w piłce siatkowej
2021 w Słowenii
2022 w Słowenii